A equipa ciclista profissional Bardiani-CSF (e suas anteriores denominações), tem tido nos últimos anos as seguintes vitórias:

Ceramica Panaria-Navigare

2005

UCI ProTour

Circuitos Continentais da UCI

2006

UCI Pro Tour

Circuitos Continentais da UCI

2007

UCI Pro Tour

Circuitos Continentais da UCI

CSF Group-Navigare

2008

Grandes Voltas (e corridas ex-ProTour)

Circuitos Continentais da UCI

2009

Circuitos Continentais da UCI

Colnago-CSF Inox

2010

UCI World Calendar

Circuitos Continentais da UCI

2011

Circuitos Continentais da UCI

2012

UCI WorldTour

Circuitos Continentais da UCI

Bardiani Valvole-CSF Inox

2013

UCI WorldTour

Circuitos Continentais da UCI

Bardiani-CSF Pro Team

2014

UCI World Tour

Circuitos Continentais da UCI

2015

UCI World Tour

Circuitos Continentais da UCI

Bardiani-CSF

2016

UCI WorldTour

Circuitos Continentais da UCI

2017

Circuitos Continentais da UCI

Ver também 
 Elencos da Bardiani CSF

Bardiani CSF, Palmares